Дассо () — французская фамилия.

Известные носители 
 Дассо, Вилли (1917—1990) — перуанский баскетболист.
 Дассо, Дариус Поль (1882—1969) — французский генерал.
 Дассо, Марсель (1892—1986) — французский авиационный инженер, промышленник и политик.
 Дассо, Оливье (1951—2021) — французский политик, депутат Национального собрания Франции, член партии Союз за народное движение.
 Дассо, Серж (1925—2018) — влиятельный французский бизнесмен и консервативный политик, миллиардер.